Клюква:
 Клюква — ягода, а также группа цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички.
 Клюква — идиоматическое выражение.
 «Клюква» — знак к ордену Святой Анны 4-й степени для ношения на холодном оружии (на военном жаргоне Русской Императорской армии).
 Клюква — персонаж книги «Незнайка на Луне»
 Р-102 «Клюква» — автомобильная КВ-радиостанция средней мощности для фронтовых радиосетей.
 Клюква — село в Курском районе Курской области.
 Клюква — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Курск—Белгород, в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области.

См. также 
 «Клюква в сахаре» — российский фильм 1995 года.